Павел Севостьянов:
 Севостьянов, Павел Александрович (Савостьянов; 1904—1974) — советский спортсмен-универсал; тренер и судья.
 Севостьянов, Павел Иванович (1924—1993) — Герой Советского Союза.
 Севостьянов, Павел Петрович — советский дипломат и историк, начальник Историко-дипломатического управления МИД СССР (1981—1986).